Geografia da França
Meuse (departamento)
Rio Mosa

Outros usos
3016 Meuse — asteroide

Desambiguações de topônimos